Alt Werder oder Altwerder ist der Name von Ortschaften:

in Polen
 Altwerder im Landkreis Kempen, Wartheland, seit 1945: Grabów nad Prosną, eine Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen
 Alt Werder im Landkreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Korzystno, ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Alt Werder im Landkreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Ostrowy (Wielbark), ein Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Altenwerder